Роджер Федерер — победитель турнира, в полуфинале он обыграл прошлогоднего чемпиона: Новака Джоковича.

Посев 

  Новак Джокович (Полуфинал)
  Хуан Мартин дель Потро (Первый раунд, отказ)  Томаш Бердых (Финал)
 ''' Роджер Федерер (Титул)

<li>  Жо-Вильфрид Тсонга (Четвертьфинал)
<li>  Михаил Южный (Четвертьфинал, отказ)<li>  Филипп Кольшрайбер (Полуфинал)
<li>  Дмитрий Турсунов ''(Второй раунд)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Примечания

Ссылки 
 

Теннисный чемпионат Дубая 2014